Артагахт (, букв. «внешняя колонизация») — процесс эмиграции армян из Армении. Противоположный процесс называется нергахт

Согласно различным статистическим данным, более 50 тыс. граждан Армении ежегодно уезжают из страны безвозвратно.

Волны артагахта 
За годы независимости из Республики Армения наблюдалось три волны эмиграции:
 Первая волна (1991-1994 гг.): вызвана распадом СССР и Карабахской войной, в результате которых из страны эмигрировало около 550 тысяч человек.
 Вторая волна (1999-2001 гг.): нетто-эмиграция, в результате которой эмигрировало 190 тысяч человек.
 Третья волна (с 2008 года).

См. также 
 Йерида
 Исторические миграции армянского населения

Литература

Внешние ссылки 
 Экономист: Миграция в Армении перерастает в бегство населения 
 Эмиграция из Армении: куда едут армянские мигранты и почему?

Примечания 

Эмиграция
Население Армении
Армянская диаспора